Muche ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Muche (1939–2017), deutsch-australischer Bronzebildhauer
 Christin Muche (* 1983), deutsche Bahnradsportlerin
 Christopher Muche (* 1992), deutscher Radrennfahrer
 Felix Muche-Ramholz (1868–1947), deutscher Maler
 Georg Muche (1895–1987), deutscher Maler, Grafiker und Hochschullehrer
 Heinrich Muche (* 1649; † um 1696 ebenda), deutscher Maler und Ostasienreisender
 Josepha Gasch-Muche (* 1944), deutsche bildende Künstlerin
 Jürgen Muche (1951–2019), deutscher Fußballspieler und Pädagoge
 Klara Muche (1851–1926), deutsche Naturheilkundlerin
 Matthias Muche (* 1972), deutscher Posaunist und Medienkünstler
 Werner Heinz Muche (1911–1987), deutscher Entomologe (Insektenkundler)

De Muche bezeichnet:
 eine deutsche Adelsfamilie, siehe Müschede (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Mucha, Mucke